Педру Орлеан-Браганса:
 Орлеан-Браганса, Педру Гастан (1913—2007) — представитель бразильской императорской династии Орлеан-Браганса, глава Петрополисской линии Бразильского императорского дома.
 Орлеан-Браганса, Педру де Алькантара (1875—1940) — принц Грао-Пара, императорский принц Бразилии (1891—1908).
 Орлеан-Браганса, Педру Луиш (1983—2009) — представитель бразильской императорской династии Орлеан-Браганса.